Il existe plusieurs théorèmes d'Abel :

 le théorème d'Abel-Ruffini concernant les équations algébriques ;
 le théorème de convergence radiale d'Abel concernant les séries entières ;
 le théorème d'Abel, aussi appelé règle d'Abel, concernant les séries convergentes qui utilise la transformation d'Abel ;
 le théorème binomial d'Abel, une identité polynomiale qui généralise la formule du binôme.

Voir aussi 
 Formule sommatoire d'Abel
 Lemme d'Abel

Abel